Cotesia nonagriae (Olliff), een schildwesp
 Cotesia nonagriae (Viereck), een schildwesp